

Sigle 
 Indice dei prezzi al consumo 
 International Paralympic Committee – Comitato Paralimpico Internazionale
 International Patent Classification – classificazione internazionale dei brevetti
 Iraq Petroleum Company
 International Potato Center

Informatica 
 Inter-process communication – comunicazione tra processi
 Istruzioni per ciclo – numero di istruzioni eseguite in un ciclo di clock da un microprocessore

Codici 
 IPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mataveri dell'Isola di Pasqua (Cile)

Altro 
 IPC – associazione industriale statunitense di standardizzazione di prodotti elettronici con sede a Bannockburn, Illinois
 IPC Group – multinazionale italiana produttrice di macchine, attrezzature e accessori per la pulizia industriale e professionale